Guillermo II de Wurtemberg (Stuttgart, 25 de febrero de 1848 - Bebenhausen, 2 de octubre de 1921) fue el cuarto rey de Wurtemberg desde el 6 de octubre de 1891 hasta la abolición del reino el 30 de noviembre de 1918. Era el hijo del príncipe Federico de Wurtemberg (1808-1870) y su esposa, la princesa Catalina Federica de Württemberg (1821-1898), hija del rey Guillermo I de Wurtemberg (1781-1864).

Rey de Wurtemberg 

Tras la muerte de su tío el rey Carlos I de Wurtemberg (1823-1891) sin herederos, se convirtió en el Rey de Wurtemberg. Aunque su proclamación aparentemente era contraria a la ley sálica, ya que su madre la princesa Catalina era la hija de Guillermo I, por parte de padre también era descendiente por línea masculina de Federico I de Wurtemberg a través de su hijo pequeño, el príncipe Pablo.

A pesar de vivir en un reino sin salida al mar, Guillermo II era un entusiasta de la navegación. El rey fue instrumental en la fundación del Württembergischer Yacht Club (anteriormente "Königlich Württembergischer Yacht-Club" o Real Club Náutico de Wurtemberg) en 1911 en el lago de Constanza, que es el tercer mayor lago en Centroeuropa.

En Stuttgart, su capital, construyó el Wilhelmspalais (Palacio de Guillermo).

El rey Guillermo se convirtió en Mariscal de Campo (Generalfeldmarschall) durante la I Guerra Mundial. En 1918, fue depuesto del trono junto con los otros gobernantes alemanes. Considerado un monarca popular, fue amargo para él recibir menos apoyo del que había anticipado. Tenía el hábito de pasear con sus dos perros en los parques públicos de Stuttgart sin guardaespaldas o similares, siendo saludado por sus súbditos con un simple Herr König ("Señor Rey"). Guillermo finalmente abdicó el 30 de noviembre de 1918.

Bajo su reinado la familia Weizsäcker alcanzó prominencia como oficiales y consejeros.

Matrimonio e hijos 

El 15 de febrero de 1877 se casó en Arolsen con la princesa María de Waldeck-Pyrmont (1857-1882). Tuvieron tres hijos:

 Paulina de Wurtemberg (19 de diciembre de 1877- 7 de mayo de 1965), casada con el príncipe Federico de Wied (1872-1945).
 Ulrico (28 de julio de 1880 - 28 de diciembre de 1880);
 Una hija que nació muerta (24 de abril de 1882).

María murió el 30 de abril de 1882 en Stuttgart debido a complicaciones derivadas del nacimiento de su tercer hijo. El 8 de abril de 1886 se casó en Bückeburg con la princesa Carlota de Schaumburg-Lippe (1864-1946). No tuvieron descendencia.

Sucesión 
Con la muerte de Guillermo II en 1921 sin descendencia masculina, la rama primogénita de la Casa de Wurtemberg se extinguió. La rama ducal de Wurtemberg se convirtió en la rama central, por lo que la jefatura de la casa recayó en Alberto de Wurtemberg, duque de Wurtemberg.

Honores 
Condecoraciones alemanas

Condecoraciones extranjeras
 :
 Gran Cruz de San Esteban, 1886
 Cruz al Mérito Militar, 1.ª Clase
  Reino de Italia: Caballero de la Anunciación, 25 de septiembre de 1893
 : Gran Cordón de la Orden del Crisantemo, 23 de mayo de 1896
 : Gran Cruz del León Neerlandés
 :
 Caballero de San Andrés
 Caballero de San Alejandro Nevski
 Caballero del Águila Blanca
 Caballero de Santa Ana, 1.ª Clase
 Caballero de San Estanislao, 1.ª Clase
 Caballero de San Jorge, 4.ª Clase
 : Caballero del Toisón de Oro, 3 de mayo de 1892
 : Caballero de los Serafines, 9 de julio de 1913
 : Caballero de la Jarretera, 23 de febrero de 1904

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Wurtemberg
Mariscales de campo de Alemania
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Miembros de la Orden de la Jarretera
Generales alemanes de la Primera Guerra Mundial
Políticos del Imperio alemán
Nacidos en Stuttgart
Militares de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de Federico
Condecorados con la Gran Cruz de la Orden Militar de Max Joseph
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)